8-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир в ТОП-дивизионе должен был быть проведен с 3 по 9 апреля 2003 года в Пекине () на Capital Arena.

Регламент 
В играх ТОП-дивизиона должны были принять участие 8 команд — 7 лучших команд прошлогоднего турнира и команда  Швейцарии — победитель турнира в I дивизионе  Чемпионата мира 2001 года. Согласно регламенту, команды были разделены на две группы. По две лучшие команды по итогам игр в группах выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона по системе плей-офф. Две худшие команды из каждой группы разыгрывали места с 5-го по 8-е. Команда, занявшая последнее место выбывала в I дивизион Чемпионата мира 2004 года.

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 
30 марта 2003 года проведение турнира в ТОП-дивизионе было отменено из-за эпидемии атипичной пневмонии. Все команды сохранили место в ТОП-дивизионе на Чемпионат мира 2004 года.

I дивизион 
Игры команд I дивизиона прошли с 9 по 15 марта 2003 года в Вентспилсе ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Японии будет выступать в ТОП-дивизионе Чемпионата мира 2004 года среди женских команд.

По итогам турнира сборная команда  КНДР будет выступать в II дивизионе Чемпионата мира 2004 года среди женских команд.

II дивизион 
Игры команд II дивизиона прошли с 31 марта по 6 апреля 2003 года в Лекко ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Норвегии будет выступать в I дивизионе Чемпионата мира 2004 года среди женских команд.

По итогам турнира сборная команда  Великобритании будет выступать в III дивизионе Чемпионата мира 2004 года среди женских команд.

III дивизион 
Игры команд III дивизиона прошли с 25 по 30 марта 2003 года в Мариборе ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Австралии будет выступать в II дивизионе Чемпионата мира 2004 года среди женских команд.

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904-2005. — 496 с. — ISBN 3833441895 ISBN 978-3833441899

Ссылки 
 Расписание чемпионата на сайте ИИХФ 
 Результаты и статистика чемпионата 
 2003 Women's World Hockey Championship 

Март 2003 года
Апрель 2003 года
Спорт в Китае в 2003 году
Спорт в Латвии в 2003 году
Спорт в Италии в 2003 году
Спорт в Словении в 2003 году
Ж
2003
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Чемпионаты мира в Латвии